Долњи Крупа може бити:

 Долњи Крупа (Млада Болеслав), насељено мјесто у округу Млада Болеслав, Средњочешки крај, Чешка Република
 Долњи Крупа (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република